Con Pinzgauer si può identificare:

Geografia
 Pinzgau nel Salisburghese

Bovini
 Pinzgauer (razza bovina)

Equini
 Noriker, conosciuti anche come Pinzgauer

Veicoli
 Pinzgauer, modello di fuoristrada civile e militare costruito dalla Steyr-Puch.

Formaggi
 Pinzgauer (formaggio)

Monti
 Pinzgauer Grasberge
 Sentiero Pinzgauer